Teichs ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Teichs (1904–1992), deutscher Filmproduzent
 Adolf Teichs (1812–1860), deutscher Historien- und Genremaler der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Teich (Begriffsklärung)